Усту́к  — топоним в Узбекистане. Может обозначать:
 Устук () — кишлак в Кошрабадском районе Самаркандской области;
 Устук () — название реки Бигляр в верховьях, по берегам которой расположен кишлак Устук.